Osoby o tym nazwisku:
 Åke Bergqvist – szwedzki żeglarz
 Erik Bergqvist – szwedzki piłkarz
 Harry Bergqvist – szwedzki skoczek narciarski
 Kajsa Bergqvist – szwedzka lekkoatletka
 Sven Bergqvist – szwedzki piłkarz i hokeista